Yves Héroux, kanadski hokejist, * 27. april 1965, Terrebonne, Quebec, Kanada.

Héroux je večji del svoje kariere preigral v severnoameriških hokejskih ligah. V ligi NHL je igral eno tekmo za Quebec Nordiques. V sezoni 1998/1999 je igral za Olimpijo Hertz Ljubljana, v zadnjem delu kariere je igral še v nemški, avstrijski in britanski ligi. Za kanadsko reprezentanco je igral na Mednarodnem turnirju 1989/1990, ko je na petinšestdesetih tekmah dosegel trinajst golov in štiriindvajset podaj.

Pregled kariere

|-
| Chicoutimi Sagueneens
| QMJHL
| 82/83
|
| 70
| 41
| 40
| 81
|
| 44
|
| 5
| 0
| 4
| 4
|
| 8
|-
| Fredericton Express
| AHL
| 83/84
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicoutimi Sagueneens
| QMJHL
| 83/84
|
| 56
| 28
| 25
| 53
|
| 67
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicoutimi Sagueneens
| QMJHL
| 84/85
|
| 66
| 42
| 54
| 96
|
| 123
|
| 14
| 5
| 8
| 13
|
| 36
|-
| Muskegon Lumberjacks
| IHL
| 85/86
|
| 42
| 14
| 8
| 22
|
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fredericton Express
| AHL
| 85/86
|
| 31
| 12
| 10
| 22
|
| 42
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 7
|-
| Muskegon Lumberjacks
| IHL
| 86/87
|
| 25
| 6
| 8
| 14
|
| 31
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Fredericton Express
| AHL
| 86/87
|
| 37
| 8
| 6
| 14
|
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 86/87
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Baltimore Skipjacks
| AHL
| 87/88
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Flint Spirits
| IHL
| 88/89
|
| 82
| 43
| 42
| 85
|
| 98
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Mednarodni turnir
| 89/90
|
| 65
| 13
| 24
| 37
|
| 63
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Peoria Rivermen
| ECHL
| 89/90
|
| 14
| 3
| 2
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Peoria Rivermen
| IHL
| 89/90
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 0
|-
| Albany Choppers
| IHL
| 90/91
|
| 45
| 22
| 18
| 40
|
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Peoria Rivermen
| ECHL
| 90/91
|
| 33
| 16
| 8
| 24
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Peoria Rivermen
| IHL
| 90/91
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17
| 4
| 4
| 8
|
| 16
|-
| Peoria Rivermen
| ECHL
| 91/92
|
| 80
| 41
| 36
| 77
|
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Peoria Rivermen
| IHL
| 91/92
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8
| 5
| 1
| 6
|
| 6
|-
| Kalamazoo Wings
| IHL
| 92/93
|
| 80
| 38
| 30
| 68
|
| 86
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kalamazoo Wings
| IHL
| 93/94
|
| 3
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Indianapolis Ice
| IHL
| 93/94
|
| 74
| 28
| 30
| 58
|
| 113
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlanta Knights
| IHL
| 94/95
|
| 66
| 31
| 24
| 55
|
| 56
|
| 5
| 2
| 3
| 5
|
| 6
|-
| Worcester IceCats
| AHL
| 94/95
|
| 7
| 3
| 1
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lustenau
| Avstrijska liga
| 95/96
|
| 33
| 23
| 31
| 54
|
| 62
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Augsburger Panthers
| DEL
| 96/97
|
| 20
| 5
| 10
| 15
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Schwenninger Wild Wings
| DEL
| 96/97
|
| 27
| 11
| 17
| 28
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Schwenninger Wild Wings
| DEL
| 97/98
|
| 50
| 14
| 12
| 26
| -9
| 147
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Graz
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14
| 11
| 25
|
|
|-
| Ayr Scottish Eagles
| B + H Cup
| 99/00
|
| 8
| 7
| 3
| 10
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ayr Scottish Eagles
| Super liga
| 99/00
|
| 42
| 18
| 25
| 43
|
| 92
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 14
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1066
| bgcolor="#7FFF00" |467
| bgcolor="#7FFF00" |468
| bgcolor="#7FFF00" |935
| bgcolor="#7FFF00" |-9
| bgcolor="#7FFF00" |1302
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |65
| bgcolor="#7FFF00" |32
| bgcolor="#7FFF00" |34
| bgcolor="#7FFF00" |66
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |93
|}

Glej tudi
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski desnokrilni napadalci
Kanadski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Quebec Nordiques)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1983
Hokejisti Chicoutimi Saguenéens
Hokejisti Fredericton Express
Hokejisti Muskegon Lumberjacks
Hokejisti Quebec Nordiques
Hokejisti Baltimore Skipjacks
Hokejisti Flint Spirits
Hokejisti Peoria Rivermen
Hokejisti Albany Choppers
Hokejisti Kalamazoo Wings
Hokejisti Indianapolis Ice
Hokejisti Atlanta Knights
Hokejisti Worcester IceCats
Hokejisti EHC Lustenau
Hokejisti Augsburger Panther
Hokejisti Schwenninger Wild Wings
Hokejisti San Jose Sharks
Hokejisti HC Bolzano
Hokejisti Graz 99ers
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti Ayr Scottish Eagles